Manuel Sanchís ist der Name folgender Personen: 

* Manuel Sanchís Hontiyuelo (* 1965), spanischer Fußballspieler, siehe Manolo Sanchís
 Manuel Sanchis Guarner (1911–1981), spanischer Historiker, Volkskundler, Romanist, Hispanist, Katalanist und Valencianist
 Manuel Sanchís (Fußballspieler, 1938) (Manuel Sanchís Martínez; 1938–2017), spanischer Fußballspieler